St. George pode ser:

Geografia
St. George, cidade do estado de Utah, Estados Unidos da América.
St. George, cidade do estado de Missouri, Estados Unidos da América.
St. George, cidade do estado do Kansas, Estados Unidos da América.
Village St. George, Região censo-designada do estado de Luisiana, Estados Unidos da América.
St. George, cidade do estado da Carolina do Sul, Estados Unidos da América.
St. George, uma estação do metrô de Toronto, Canadá.

Publicações
St. George (The Shadowline Saga), banda desenhada publicada pela Epic Comics.

Outros
Saint George é ainda, o nome, em inglês, de São Jorge, santo e mártir. Existe também uma desambiguação para São Jorge.

Desambiguação
Desambiguações de topônimos